Arsenal FC won in het seizoen 2003/2004 voor de derde keer de Premier League, zonder daarbij te verliezen.

Overzicht 
Arsenal behaalde 90 punten, won 26 wedstrijden en speelde twaalf keer gelijk. Het was nog maar de tweede en voorlopig laatste keer dat zoiets voorviel. In het seizoen 1888/1889 werd Preston North End reeds landskampioen zonder te verliezen. Chelsea werd tweede met 11 punten achterstand. Na Nieuwjaar won Arsenal tien keer op rij, de zegereeks werd gestopt door Manchester United op speeldag 30. Men verzekerde zich van een dertiende landstitel op 25 april 2004, met een 2–2 gelijkspel op White Hart Lane tegen Tottenham Hotspur. Thierry Henry was dé ster van het seizoen, de Fransman scoorde 30 doelpunten in de Premier League en tekende voor 39 treffers in alle competities.

Arsenal kon langer standhouden in de UEFA Champions League en bereikte de kwartfinale, waarin Celta de Vigo de club uitschakelde. In zowel de FA Cup (door Manchester United) als de League Cup (door Middlesbrough) werd men pas uitgeschakeld in de halve finale. De Duitser Jens Lehmann werd gehaald als vervanger voor David Seaman, maar voor het overige kon trainer Arsène Wenger voor aanvang zijn spelerskern samenhouden om zo een onwaarschijnlijk seizoen te realiseren. De zestienjarige Spaanse middenvelder Cesc Fàbregas werd dit seizoen aan de A-kern toegevoegd. Dennis Bergkamp (sinds 1995) was er nog steeds bij, evenals nestor Martin Keown (sinds 1993), die nu 38 jaar was. Ray Parlour, net als Keown een jeugdproduct van Arsenal, speelde zijn laatste seizoen op Highbury. Parlour stroomde door vanuit de jeugdopleiding in 1989 en verhuisde na 15 jaar naar Middlesbrough, de laatste bestemming uit zijn carrière. 

Voor centrale verdediger Keown was het ook het laatste seizoen, maar hij vertrok niet naar het gedegradeerde Leicester City zonder nog een hoofdrol te vertolken in de Battle of Old Trafford op 21 september 2003. Die potige wedstrijd eindigde op 0–0 en betekende dat Arsenal ongeslagen bleef na zes speeldagen. Het duel ging echter vooral de geschiedenis in als de dag waarop Ruud van Nistelrooij vanop de penaltystip én in de 94ste minuut een einde had kunnen maken aan een ongeslagen reeks van Arsenal, die stamde uit het seizoen 2002/2003. Van Nistelrooij trapte echter tegen de lat, terwijl de Nederlander al zonder vertrouwen speelde na twee gemiste strafschoppen. 

Uiteindelijk zou men geen wedstrijd verliezen, wat de legende versterkt. Patrick Vieira kreeg tien minuten voor affluiten een volgens waarnemers discutabele rode kaart. Bij Martin Keown sloegen de stoppen door. Hij beschuldigde Van Nistelrooij ervan een duiker te zijn. Verschillende spelers werden beboet door FA na hun acties.

De spelerskern en trainersstaf van dit seizoen gaat door het leven als The Invincibles ("De Onoverwinnelijken").

Spelerskern
Spelers wier shirtnummer is doorstreept verlieten de club tijdens het seizoen;

  = Aanvoerder

Manager

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Arsenal in het seizoen 2003-2004 deelnam.

Individuele prijzen 
 Premier League Golden Boot –  14. Thierry Henry – 30 doelpunten
 PFA Players' Player of the Year –  14. Thierry Henry
 FWA Footballer of the Year –  14. Thierry Henry
 Premier League Manager of the Season –  Arsène Wenger

Uitrustingen
Shirtsponsor: O2
Sportmerk: Nike

Premier League

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken

Bijgaand een overzicht van de spelers van Arsenal, die in het seizoen 2003/2004 onder leiding van de trainer-coach Arsène Wenger speeltijd kregen in de Premier League.

FA Community Shield 2003

Zie ook
 The Invincibles

Externe links
 Officiële site

2004
Engelse voetbalclub 2003/04